Il doppio  dell'Intersport Heilbronn Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Rik De Voest e Bobby Reynolds erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Karol Beck e Jaroslav Levinský hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Benedikt Dorsch e Philipp Petzschner.

Teste di serie 

 James Cerretani /  Dick Norman (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Frank Moser (semifinali)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (semifinali) 
 Florin Mergea /  Alessandro Motti (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Intersport Heilbronn Open 2009